The Naked Civil Servant – romanzo autobiografico  di Quentin Crisp
Il funzionario nudo (The Naked Civil Servant) – film britannico del 1975 diretto da Jack Gold basato sull'autobiografia